Camerí (gens) fou el nom d'una família patrícia de la gens Sulpícia.
 Servi Sulpici Camerí Cornut I, cònsol el 500 aC 
 Quint Sulpici Camerí Cornut I, cònsol de Roma el 490 aC 
 Servi Sulpici Camerí Cornut II, cònsol de Roma el 461 aC 
 Quint Sulpici Camerí Cornut II, tribú amb poder consolar el 402 aC i el 398 aC.
 Servi Sulpici Camerí, tribú amb poder consolar el 393 aC 
 Gai Sulpici Camerí, tribú amb poder consolar el 382 aC